Змагання з художньої гімнастики на Всесвітніх іграх 2022 року пройшли з 12 по 14 липня у Бірмінгемі, Алабама, США.

Медальний залік

Медалісти

Вправа з обручем

Вправа з м'ячем

Вправа з булавами

Вправа зі стрічкою

Посилання 
https://twg2022.com/

Змагання з художньої гімнастики
Всесвітні ігри 2022
Мультиспортивні змагання
Спортивні події 2022
Липень 2022
2022 в американському спорті